Austria
 Bärenstein – montagna della Selva Boema
 Germania
 Bärenstein – comune dell'Erzgebirgskreis, Sassonia
 Bärenstein – località del comune di Altenberg, Sassonia
 Bärenstein – montagna dei Monti Metalliferi
 Grande Bärenstein – montagna della Svizzera sassone
 Piccolo Bärenstein – montagna della Svizzera sassone